Штальдер — немецкая фамилия.

 Штальдер, Йозеф (1919—1991) — швейцарский гимнаст.
 Штальдер, Лара (род. 1994) — швейцарская хоккеистка.